Novi Zagreb – zapad
 Novi Zagreb – istok